Fulder Gasse steht für folgende Straßen in Alsfeld:

 Obere Fulder Gasse
 Untere Fulder Gasse
 Untere Fulder Gasse 15/17 (Alsfeld)
 Untere Fulder Gasse 20 (Alsfeld)

Geographie (Alsfeld)